Кугуар — одно из названий пумы.
 Beretta Cougar — коммерческое название пистолета Beretta 8000.
 Cougar — производитель компьютерных блоков питания

Авиатехника 
 AS 532 Cougar— средний многоцелевой вертолет (Франция).
 Grumman F-9 Cougar — модификация истребителя Grumman F-9 для военно-морских сил США.
 Gulfstream American GA-7 Cougar — лёгкий двухмоторный самолёт.

Автомашины 
 Ford Cougar — спортивный американский автомобиль.
 ACE Cougar — автобус производства британской компании «Alternative Chassis Engineering.

Корабли ВМФ СССР и России 
 «Кугуар» (1916—1922) — подводная лодка типа Барс.
 «Кугуар» (проект 1939 года) — планировавшийся к постройке сторожевой корабль проекта 29 (тип «Ястреб» с заводским номером 369. Не был заложен в связи с началом ВОв.
 «Кугуар» (1958—1989) — сторожевой корабль проекта 50 (тип «Горностай» (СКР-5).
 К-337 «Кугуар» (заложена в 1992) — недостроенная АПЛ проекта 971 («Щука-Б»), секции корпуса которой были использованы для постройки АПЛ К-535 «Юрий Долгорукий» проекта 955 «Борей».

Бронетехника 

 AVGP Cougar — модификация MOWAG Piranha, принятая на вооружение канадской армии.
 Cougar — бронемашина класса MRAP с усиленной противоминной защитой, разработанная американской компанией Technical Solutions Group (в соответствии с современными взглядами на классификацию бронетехники может быть отнесена к категории бронеавтомобилей и бронетранспортёров).
 Streit Group Cougar — бронемашина, разработанная канадской компанией Streit Group.